est un des neuf arrondissements de Kobe, au Japon. Sa superficie est de  et sa population est de  habitants en 2012.

Galerie

Universités 
 Kobe Yamate University

Notes et références

Annexes

Liens externes 
 

Subdivision au Japon
Kobe